Lista dei sovrani del regno del Gwent

 
Gwent